Francisco Sarabia ist der Name folgender Personen:

* Francisco Sarabia Tinoco (1900–1939), mexikanischer Pilot und Luftfahrtunternehmer 

Francisco Sarabia ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Francisco Sarabia (Aguascalientes)
 Francisco Sarabia (Michoacán)
 Francisco Sarabia (Chiapa de Corzo), Chiapas
 Francisco Sarabia (Comitán de Domínguez), Chiapas
 Francisco Sarabia (La Independencia), Chiapas
 Francisco Sarabia (Soyaló), Chiapas
 Francisco Sarabia (Puebla), Chiapas
 Francisco Sarabia (Misantla), Veracruz
 Francisco Sarabia (Papantla), Veracruz